Палма де ла Круз има више значења:

 Палма де ла Круз (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палма де ла Круз (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику